Михаи́л Гера́симов:
 Герасимов, Михаил Александрович (1884—1966) — учёный-винодел, доктор наук, профессор.
 Герасимов, Михаил Герасимович (1888—1961) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Герасимов, Михаил Иванович (1868—1923) — русский фотограф, предприниматель и антиквар, член-соревнователь Псковского археологического общества.
 Герасимов, Михаил Кузьмич (1920—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Герасимов, Михаил Никанорович (1894—1962) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Герасимов, Михаил Николаевич (1915—2003) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Михаил Прокофьевич (1889—1937) — русский поэт.
 Герасимов, Михаил Степанович (1885—1944) — татарский и марийский советский писатель, педагог и просветитель, поэт. Герой Труда.